powiat średzki – powiat w województwie dolnośląskim
 powiat średzki – powiat w województwie wielkopolskim